Capenopsis är ett släkte av insekter. Capenopsis ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Capenopsis